Finska cupen kan avse
 Finlands cup (bandy)
 Finlands cup (fotboll)